Kricogonia — центрально- и южно-американский род чешуекрылых из семейства белянок и подсемейства Coliadinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Kricogonia lyside (Godart, [1819]) — Южные Соединённые Штаты, Мексика, Гватемала, от Никарагуа до Венесуэлы, Антильские острова, Гаити, Ямайка, Куба.
 Kricogonia cabrerai Ramsden, 1920 — Куба

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Белянки
Роды чешуекрылых